Васюково — деревня в Бежецком районе Тверской области, административный центр Васюковского сельского поселения.

География 
Деревня находится в 15 километрах к югу от районного центра Бежецка.

История 
В конце XIX — начале XX века деревня входила в состав Сукроменской волости Бежецкого уезда Тверской губернии. 

С 1929 года деревня являлась центром Васюковского сельсовета Бежецкого района Бежецкого округа Московской области, с 1935 года — в составе Калининской области, с 2005 года — центр Васюковского сельского поселения.

В годы Советской Власти — центральная усадьба колхоза им. Н.К. Крупской.

Население

Инфраструктура 
В деревне имеются основная общеобразовательная школа (построена в 1985 году), фельдшерско-акушерский пункт, дом культуры, отделение почтовой связи.

Примечания 

Населённые пункты Бежецкого района